Проспе́кт Ле́нина — проспект в западной части города Стерлитамака. Начинается от химзаводского кольца и тянется в юго-западном направлении до площади Победы (Октябрьского кольца), соединяя центр города с северной промышленной зоной. Длина 3,87 км.

История 
Проспект Ленина начали застраивать в 60-х годах XX века по Плану Совета Министров СССР о построении в Стерлитамаке промышленного центра для соединения северной зоны строения (Нахимовский микрорайон) с южной зоной строения (Уральский микрорайон).

Мероприятия 
На проспекте каждое 9 мая от площади Башкирского драмтеатра начинается праздничный парад войск и ветеранов с руководством города. В сентябре от той же площади по направлению к Октябрьскому кольцу проходит всероссийский день бега «Кросс нации», по другим праздничным мероприятиям улица иногда перекрывается.

Инфраструктура 
На проспекте находятся:
 Башкирский драматический театр (раньше в здании также находилась городская филармония) — дом 30в
 Дворец пионеров и школьников имени Аркадия Петровича Гайдара — дом 47
 Стерлитамакская государственная педагогическая академия имени Зайнаб Биишевой — дом 49
 Стадион — за филармонией
 Стерлитамакская государственная филармония — дом 2а (бывшее здание Городского дворца культуры)
 Парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина 
 УВД по городу Стерлитамак — дом 7а
 Городской ЗАГС — дом 53
 Физико-математический институт — дом 37
 Metro AG — проспект Ленина, 2М

Достопримечательности 
 Памятник Ленину — на площади Башдрамтеатра (скульпторы Т. П. Нечаева и Б. Д. Фузеев)
 Праздничная трибуна — на площади Башдрамтеатра (скульпторы Т. П. Нечаева и Б. Д. Фузеев)
 Бульвар

Улицы, названные в честь Владимира Ленина
Ленина
Ленина